Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 1999, che fa parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Sánchez che ha battuto in finale Thierry Guardiola 6-2, 0-6, 6-2.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Eduardo Medica (primo turno)
 Fredrik Jonsson (primo turno)
 Thierry Guardiola (finale)

 Francisco Costa (primo turno)
 Héctor Moretti (secondo turno)
 Sebastián Prieto (semifinali)
 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1999